Stefan Klebba (ur. 30 marca 1907 w Brudzewie (województwo pomorskie), zm. 21 marca 1999 w Wejherowie) – polski matematyk, w latach 1939-1945 oficer w stopniu podporucznika.

Życiorys 
W 1939 ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego. Jako pracownik naukowy prowadził zajęcia z matematyki w Lęborskim Liceum Pedagogicznym w latach 1945 do 1982.

Odznaczenia 
 Order Odrodzenia Polski (1988, Nr. 1966-88-19)
 Order Virtuti Militari

Polscy matematycy XX wieku
Urodzeni w 1907
Zmarli w 1999
Odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polska Ludowa)